Копы́тные  — грандотряд плацентарных млекопитающих из надотряда лавразиатерий, в современной фауне представленный отрядами непарнокопытных и китопарнокопытных. Название дано по признаку наличия у большинства представителей копыт, возможно, унаследованных от общего предка; китообразные, хотя и не обладают копытами, в эволюционном смысле относятся к копытным, поскольку произошли от вымерших наземных копытных.

Систематика 
Отряд копытных (Ungulata) ввёл в систематику Карл Линней в 1766 году. В XIX веке он был разделён на отряды парнокопытных (Artiodactyla), непарнокопытных (Perissodactyla), даманов (Hyracoidea) и хоботных (Proboscidea).   

Современные филогенетические исследования свидетельствуют о том, что копытные в традиционном составе являются полифилетической (искусственной) группой, поскольку непарнокопытные с парнокопытными и даманы с хоботными относятся к разным эволюционным ветвям плацентарных млекопитающих, а их внешнее сходство обусловлено конвергенцией. Поэтому в настоящее время Ungulata обычно больше не выделяется в современных системах классификации и разделяется на две независимые клады: полукопытных (Paenungulata), к которым относят даманов, хоботных и сирен, и собственно копытных (Euungulata, буквально — «настоящие копытные»), куда включают непарнокопытных и китопарнокопытных (объединяет бывшие отряды парнокопытных и китообразных). Приставка  ‘хорошо’ в названии Euungulata указывает на сужение объёма таксона в сравнении с Ungulata.  

В соответствии с принципами альтернативного номенклатурного кодекса  таксон копытных (Ungulata) в объёме «настоящих копытных» напротив имеет приоритет над Euungulata. Archibald, 2020 определил Ungulata как  кладу, включающую  и .

Филогения 
Положение отряда на филогенетическом дереве лавразиатериев (по статье Аверьянова и Лопатина 2014 года):

Внутренняя филогения
Внутренняя классификация грандотряда копытные.

См. также 
 † Менискотерии

Примечания 

Лавразиатерии